Burcot – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Burcot – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)